Theta steht für:
 Theta, achter Buchstabe des griechischen Alphabets
 Theta, Blockchain-Netzwerk für dezentralisiertes Video-Streaming und Kryptowährung
 Theta (Bindlach), Gemeindeteil der Gemeinde Bindlach, Landkreis Bayreuth, Bayern

An den griechischen Buchstaben angelehnte Markennamen:
 Lancia Theta, Automodell der Marke Lancia
 Hyundai KIA Theta, Motorenbaureihe
 RICOH THETA, Kameramodell der Marke Ricoh

Siehe auch:
 Theta-Band, Frequenzband beim EEG
 Theta-Inseln
 Theta-Rolle
 Thetafunktion (Begriffsklärung)
 Teta, mythische Erbauerin der Burg Tetín